Ваньцзячжай — китайский топоним

 Ваньцзячжай — микрорайон на территории района Синхуалин городского округа Тайюань (провинция Шаньси)
 Ваньцзячжай — микрорайон на территории уезда Сяочан городского округа Сяогань (провинция Хубэй)
 Ваньцзячжай — микрорайон на территории уезда Хэпин городского округа Хэюань (провинция Гуандун)
 Плотина Ваньцзячжай — плотина на реке Хуанхэ (Внутренняя Монголия — провинция Шаньси)
 Мост у плотины Ваньцзячжай — пешеходный подвесной мост через реку Хуанхэ (Внутренняя Монголия — провинция Шаньси)
 Ваньцзячжайчжэн — посёлок на территории уезда Пяньгуань городского округа Синьчжоу (провинция Шаньси)
 Ваньцзячжайцун — посёлок на территории уезда Пяньгуань городского округа Синьчжоу (провинция Шаньси)
 Ваньцзячжай — улица на территории района Вэньдэн городского округа Вэйхай (провинция Шаньдун)